Division One (1921/1922) – był to 32. sezon szkockiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 15 sierpnia 1921, a zakończył się 29 kwietnia 1922. Brały w niej udział 22 zespoły, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowskiego nie obroniło Rangers. Nowym mistrzem Szkocji został Celtic, dla którego był to 16. tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Duncan Walker, który strzelił 45 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 22 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szkocji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 42 spotkania).

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Bibliografia 
 Tabela końcowa 

1921 w piłce nożnej
1921 w Wielkiej Brytanii
1922 w piłce nożnej
1922 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji